Mansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mansjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Mansjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (79,3 ha)
Mansjön (Kalls socken, Jämtland, 707968-134131), sjö i Åre kommun,  (1,21 km²)
Mansjön (Kalls socken, Jämtland, 707969-134131), sjö i Åre kommun,  (1,2315 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn